Zuse ist der Familienname folgender Personen: 

 Konrad Zuse (1910–1995), deutscher Ingenieur und Computerpionier
 Horst Zuse (* 1945), deutscher Professor und Sohn Konrad Zuses 

Zuse steht für: 
 Zuse KG, von Konrad Zuse gegründeter Computerhersteller
 Zuse Z1, mechanisches Rechenwerk von Konrad Zuse aus dem Jahre 1937
 Zuse Z2, Prototyp eines Rechners von Konrad Zuse zum Test der Relaistechnik
 Zuse Z3, erster funktionsfähiger Digitalrechner von 1941
 Zuse Z4, eine 1945 von Konrad Zuse entwickelte Rechenmaschine
 Zuse Z22, ein 1957 von der Zuse KG gebauter Computer 
 Zuse Z25, ein 1962 von der Zuse KG auf der Hannover-Messe vorgestellter Computer mit Transistoren
 Zuse-Institut Berlin, Forschungsinstitut des Landes Berlin
 Konrad-Zuse-Museum, Konrad-Zuse-Museum Hünfeld mit Stadt- und Kreisgeschichte
 ZCOM Zuse-Computer-Museum Hoyerswerda
 Deutsche Industrieforschungsgemeinschaft Konrad Zuse, eine Interessenvertretung gemeinnütziger Industrieforschungseinrichtungen in Deutschland
ZusE steht für
Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Marburg